Йонас Ка́уфман (; род. 10 июля 1969, Мюнхен, Бавария, ФРГ) — немецкий оперный певец (драматический тенор). Каммерзенгер Баварской государственной оперы (2013) и Венской государственной оперы (2022).

Очерк биографии и творчества 
Йонас Кауфман родился в городе Мюнхене в семье страхового агента и воспитательницы детского сада. В возрасте восьми лет начал учиться игре на фортепиано и петь в школьном хоре. В 1989 году поступил в Мюнхенскую высшую школу музыки и театра по классу сольного пения. Параллельно с учёбой начал исполнять роли в Баварской государственной опере. Окончил обучение в 1994 году. Гастролировал во многих странах мира, в России —  неоднократно с 2008 года. В настоящее время Йонас Кауфман проживает в городе Мюнхене. Женат на певице Маргарет Йосвиг (меццо-сопрано); у супругов трое детей.

В 2009-м Кауфман был признан гурманами в Венской опере в партии Каварадосси в «Тоске» Пуччини (его дебют в этой знаковой роли состоялся годом раньше в Лондоне). 

Один из самых востребованных теноров современной академической сцены, Кауфман прославился универсальностью своего репертуара. Наряду с итальянскими и французскими операми классико-романтической эпохи, с успехом исполнял также теноровые партии в вагнеровских «музыкальных драмах». В обширной дискографии Кауфмана — хиты из австрийских и немецких оперетт «Du bist die Welt für mich» (2014), опер Верди («Верди-альбом», 2014) и Пуччини («Пуччини-альбом», 2015).

Лауреат Премии Франко Аббьяти (2009).

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 

 Кауфман  на портале Bach-cantatas
 Любительский веб-сайт 

Оперные певцы и певицы Германии
Певцы и певицы Германии
Теноры
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков
Лауреаты премии журнала Gramophone